Handley ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Handley (1898–1994), US-amerikanischer Tontechniker
 Charles O. Handley (1924–2000), US-amerikanischer Zoologe
 David Davenport-Handley († 2014), britischer Unternehmer und Politiker
David Handley (1932–2013), britischer Radrennfahrer
 Eric Handley (1926–2013), britischer Klassischer Philologe
 Frank Handley (1910–1985), britischer Mittelstreckenläufer und Sprinter

 Harold W. Handley (1909–1972), US-amerikanischer Politiker (Indiana)
 Joe Handley (* 1943), kanadischer Politiker
 Louis Handley (1874–1956), US-amerikanischer Schwimmer und Wasserballspieler
 Richard Handley (* 1990), britischer Radrennfahrer
 Ryan Handley, australischer Schauspieler und Stuntman
 Scott Handley (* 1975), englischer Squashspieler
 Taylor Handley (* 1984), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Terry Handley (1952–2015), US-amerikanischer Astronom
 Vernon Handley (1930–2008), englischer Dirigent
 Wal Handley (1902–1941), britischer Motorrad- und Automobilrennfahrer
 William Anderson Handley (1834–1909), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Handley (Missouri)
 Handley (Texas)
 Handley (West Virginia).

Handley steht für:
 Handley Hill, Hügel im Viktorialand, Antarktika
 Handley Motors, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 (2718) Handley, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.

Siehe auch:
 Haendly